New Demons — четвертий студійний альбом американської групи I See Stars, який був випущений 22 жовтня 2013 року.

Композиції 
 Initialization Sequence - 0:54
 Ten Thousand Feet - 5:44
 Follow Your Leader - 4:46
 New Demons - 4:42
 Violent Bounce (People Like ¥øµ) - 4:44
 Murder Mitten - 5:03
 We're Not In Kansas Anymore - 4:46
 Judith Rules - 4:12
 Boris the Animal - 4:03
 Crystal Ball - 3:43
 When I Say Jump, You Say How High - 3:17
 Who Am I? - 4:28

Джерела 
 New Demons  allmusic
 New Demons  last.fm

Альбоми I See Stars
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2013
Жовтень 2013